Доллар Северного Борнео — денежная единица Британского Северного Борнео с 1882 по 1953 годы. 1 доллар делился на 100 центов.

Доллар Северного Борнео имел тот же курс, что и обращавшийся в Малайе и Сингапуре доллар Проливов (и заменивший его в 1939 году малайский доллар), 1 доллар обменивался на 2 шиллинга 4 пенса. В годы японской оккупации (1942—1945) выпускались оккупационные доллары, которые обменивались по курсу 1 доллар = 1 иена (в то время как довоенный курс составлял 1 доллар = 2 иены). После войны японские оккупационные деньги были объявлены не имеющими ценности, и доллар восстановил свою довоенную ценность.

В 1953 году доллар Северного Борнео заменила другая денежная единица — доллар Малайи и Британского Борнео.

Монеты 
Чеканились монеты номиналом в ½ цента, 1 цент, 2½ цента, 5 центов и 25 центов. Лишь монеты номиналом в 25 центов чеканились из драгоценных металлов.

Банкноты 
Выпускались банкноты номиналами в 25 центов, 50 центов, 1, 5, 10 и 25 долларов. За всё время существования денежной единицы дизайн банкнот не менялся, однако их размеры варьировались. На банкнотах помещались герб, гора Кинабалу, или оба изображения.

Ссылки 
 Global Financial Data currency histories table
 Tables of modern monetary history: Asia 

Доллар
Деньги Северного Борнео
Азиатские валюты